Pendulum betekent in het Latijn en in vele andere talen slinger

Slinger (natuurkunde)
Pendulum (debatvereniging); een debatvereniging in Leiden;
Pendulum (Gijs Assmann); een kunstwerk in Amsterdam.

Muziek
Pendulum (Perth); een drum and bass-groep uit Perth, Australië;
Pendulum (Melbourne); een electronic-groep uit Melbourne, Australië;
Pendulum (België), een act uit België
Pendulum (album van Eberhard Weber); een jazzalbum van bassist Eberhard Weber;
Pendulum (album van Creedence Clearwater Revival); een album van de Amerikaanse rockband Creedence Clearwater Revival
Films
Die Schlangengrube und das Pendel (Engelse titel Pendulum, 1967) van Harald Reinl met Lex Barker en Karin Dor
Pendulum (1969) van George Schaefer met George Peppard
Pendulum (2001) van James D. Deck met Rachel Hunter

Zie ook 
 Pendelen (doorverwijspagina)